Ве́рхний Золоторо́жский переу́лок — переулок, расположенный в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории района Лефортово.

История 
Переулок носит своё название с 1914 года. При своём возникновении являлся тупиком и назывался Тупой переулок, а затем Золоторожский тупик. Название связано с протекавшим вблизи ручьём Золотой Рожок, который ныне заключён в трубу.

Расположение 
Улица находится между Таможенным проездом и Средним Золоторожским переулком, по пути пересекаясь с Золоторожским проездом.

На этой улице расположено несколько зданий, среди которых школа № 1229.

Транспорт 
Рядом на Волочаевской улице проходит трамвайная линия.

По самой дороге движения общественного транспорта нет.

Метро 
 Станция метро «Площадь Ильича» Калининской линии — в 0,3 км на юго-восток.
 Станция метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии — в 0,5 км на юго-восток.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа «Серп и Молот» Горьковского направления МЖД — в 0,1 км на юго-восток.
 Платформа «Москва-Товарная» Курского направления МЖД — в 1,2 км на юго-восток.

Примечания 

Переулки Москвы